Сант-Анна-д’Альфаэдо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Верона области Венеция.

Население составляет 2600 человек (2008), плотность населения составляет 60 чел./км². Занимает площадь 44 км². Почтовый индекс — 37020. Телефонный код — 045.

Покровительницей коммуны почитается святая Анна, празднование 26 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20080827184131/http://www.comune.santannadalfaedo.vr.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики